Celsi – famiglia patrizia veneziana
 Angelo Celsi – cardinale italiano
 Bartolomeo Celsi – funzionario e militare italiano
 Guido Moroni Celsi – illustratore e fumettista italiano
 Lorenzo Celsi – politico, militare e diplomatico italiano